Boris Abramovič Berezovskij – imprenditore e politico russo
 Boris Vadimovič Berezovskij – pianista russo